Divisió de Jalandhar o Divisió de Jullundur
 Districte de Jalandhar o districte de Jullundur
 Jullundur o Jalandhar, ciutat pakistanesa